Drut steht für:
 Drut, einen Seitenfluss des Dnepr in Belarus
 Drut (Sagengestalt), eine weibliche Sagengestalt aus Bayern und Österreich 

Personen:
 Guy Drut (* 1950), ehemaliger französischer Leichtathlet
 Joaquín Drut (* 1978), argentinischer Physiker